Rodrigo et Gabriela peut désigner :

 Rodrigo y Gabriela, un duo de guitaristes de folk, rock, flamenco.
 Rodrigo y Gabriela, un album du duo précédent.